Amberley – miejscowość w Queensland (Australia)
 Amberley – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Amberley – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Amberley – miejscowość w Ontario (Kanada)
 Amberley – wieś w USA
 Amberley – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Amberley – miejscowość w regionie Canterbury (Nowa Zelandia)